Une chanson (ou chant) est une œuvre  musicale composée d'un texte et d'une mélodie.

Chanson peut aussi faire référence à :
 la chanson de geste, un genre littéraire européen du Moyen Âge, récit versifié relatant des exploits guerriers appartenant au passé, par exemple :
 La Chanson d'Antioche, une chanson de geste du  ;
 La Chanson de Guillaume, une chanson de geste de la première moitié du  ;
 La Chanson de Roland, une chanson de geste du  ;
 Les Compagnons de la chanson, un groupe vocal français né à Lyon en 1941 ;
 Les Chansons de Bilitis, une œuvre poétique publiée en 1894 ;
 la chanson russe, un style musical comprenant des chansons romantiques et des chansons criminelles (Blatnaya Pesnya) basées sur des thématiques du monde criminel, de la mafia russe et des couches populaires urbaines ;
 La Chanson d'Ève, une œuvre musicale de Gabriel Fauré (1906-1910).

Personnalités 
 Antoine Chanson (1838-1951), homme politique français
 Charles Chanson (1902-1951), général de brigade français
 Émile-Charles Chanson (1820-?), un peintre et aquarelliste français
 Émile-Charles Chanson (1849-1876), un miniaturiste et émailleur français
 Hélène Chanson (née en 1959), comédienne française
 Julie Chanson (née en 1990), femme politique belge

Références

Voir aussi